Алксніс (,  — вільха) — прізвище.

Відомі носії 

 Алксніс Адамс (1864—1897) — латиський рисувальник, живописець.
 Алксніс Віктор Імантович (нар. 1950) — російський політик, полковник авіації.
 Алксніс Єкаб Оттович (1870—1957) — латвійський лікар, хірург, вчитель П. І. Страдиня.
 Алксніс Яків Іванович (1897—1938) — радянський військовий діяч, командарм 2-го рангу.
 Алксніс Ян Янович (1895—1943) — радянський військовий діяч, військовий теоретик, комдив.
 Алксніс Яніс (1869—1939) — архітектор, автор понад 130 будинків у Ризі.

Примітки